Il singolare del torneo di tennis Milan Indoor 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Anders Järryd 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 John McEnroe (campione)
 Anders Järryd (finale)
 Pat Cash (primo turno)
 Vitas Gerulaitis (quarti di finale)

 Tomáš Šmíd (semifinali)
 Miloslav Mečíř (primo turno)
 John Sadri (quarti di finale)
 Heinz Günthardt (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Milan Indoor 1985